Geografia
 Mariakerke, antic municipi de Bèlgica, fusionat el 1899 amb Oostende
 Mariakerke, antic municipi de Bèlgica, fusionat el 1977 amb Gant
 Mariekerke, antic municipi de Bèlgica, fusionat el 1977 amb Bornem